Фо́ро́с — многозначный термин, который может означать:

 Форос — имя трёх библейских персонажей.
 Форос (греч. phóros, от phéro — несу) — денежная подать (взносы) в Древней Греции, регулярно вносившаяся в 477—413 до н. э. полисами — членами Делосского союза.
 Форос (, ) — посёлок городского типа в Крыму.
 Форос — санаторно-курортный комплекс общетерапевтического профиля, расположен в Большой Ялте.
 «Форос» — международный турнир по шахматам, проводимый с 2006 года в Форосе.
 «Форос» — опытовое судно Черноморского флота с лазерным комплексом «Аквилон».

Примечания